Ры́бная слобода́:

 Рыбная слобода — часть города Галич Костромской области.
 Рыбная слобода — часть города Переславль-Залесский.
 Рыбная слобода — название города Рыбинск до 1777 года.
 Рыбная слобода — историческое название района Рыбацкое в Санкт-Петербурге.
 Рыбная Слобода — посёлок городского типа в Татарстане.